Spasskoe – denominazione iniziale di Spassk-Dal'nij
 Spasskoe – località dell'Oblast' di Nižnij Novgorod, capoluogo dello Spasskij rajon (Oblast' di Nižnij Novgorod)